La edición 100.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 23 de junio y el 6 de julio de 1986 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 1.204.980 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el alemán  Boris Becker  logrando el segundo de los tres triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al checoslovaco Ivan Lendl.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Martina Navrátilová logrando el séptimo de los nueve triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la checoslovaca  Hana Mandlíková.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1986